Таня Аллен (; ) — канадская актриса.

Биография 
Таня Аллен родилась в 1975 году в Торонто. В течение двух лет проходила курсы в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.

Дебютировала на телевидении в 1993 году, наиболее известна по ролям в фильмах «Под прицелом», «Герой-одиночка», «Сайлент Хилл», а также телесериалах «Звёздный охотник» и «Отдел новостей», за который в 1998 году получила премию «Джемини».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки